

Patronyme
 Mimi Belete, (1988- ), athlète du bahreïnienne
 Almensh Belete (1989-), athlète belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme